Штурми́н — фамилия. Известные носители:
 Штурмин, Алексей Борисович (род. 1947) — заслуженный тренер России, мастер боевых искусств, основатель первой Федерации карате СССР.
 Штурмин, Геннадий Владимирович (1950—2023) — российский поэт, прозаик. Член Союза писателей России.